Josef Černý, češki hokejist, * 18. oktober 1939, Rožmitál, Češka.

Černý je bil dolgoletni igralec kluba Kometa HC Brno v češkoslovaški ligi. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene bronaste in dveh srebrnih medalj, ter petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik treh srebrnih in dveh bronastih medalj.

Pregled kariere

|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 0
| 6
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| '''72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 78/79
|
| 32
| 12
| 21
| 33
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti HC Brno
Hokejisti Graz 99ers
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih